Charité, Carità in lingua francese

 Bazar de la Charité
 Bourguignon-lès-la-Charité
 Ospedale universitario della Charité a Berlino
 Fils de la Charité
 Hôpital de la Charité
 La Charité-sur-Loire
 Neuvelle-lès-la-Charité